A 2023-as Tour Championship (hivatalosan a 2023 Duelbits Tour Championship) egy közelgő profi pontszerző snookertorna. Ez lesz a 2022–2023-as snookerszezon tizennegyedik pontszerző eseménye és a Duelbits Series harmadik versenye, a 2023-as World Grand Prix és a 2023-as Players Championship után. Az egyéves ranglista legjobb 8 helyezettje vehet részt a tornán.

Neil Robertson a címvédő, aki 10–9-re legyőzte John Higginst a 2022 Tour Championship döntőjében.

Díjazás 
A torna összdíjazása  font, ebből a győztes  fontot kap. Az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesülnek:

 Győztes: 150 000 £
 Döntős: 60 000 £
 Elődöntős: 40 000 £
 Negyeddöntős: 20 000 £
 Legmagasabb break: 10 000 £

 Összesen: 380 000 £

Kiemelési lista 
A tornára való kijutás a 2022-es Championship League-től a 2023-as WST Classicig bezárólag az egyéves ranglistán alapul.

Zöld: Kijutott a tornára.
Piros: Már nem juthat ki a tornára.
Félkövér kiemelés: Végleges helyezés.
Félkövér pont: Végleges pontszám.

Ágrajz 
A félkövérrel szedett játékosok a mérkőzések győzteseit jelölik.

Döntő

Százas breakek 
Összesen: 0

Duelbits Series
A Duelbits online szerencsejáték vállalat által támogatott versenysorozat három eseményt tartalmaz: a 2023-as World Grand Prixet, a 2023-as Players Championshipet és a 2023-as Tour Championshipet. Mindhárom verseny esetében a kvalifikáció a játékosok egyéves ranglistán elért helyezései alapján történik. Az ezen a három versenyen szerzett pontok összege alapján dől el, ki nyeri a sorozatot.

Félkövér: A torna győztese.

Jegyzetek

Sznúker az Egyesült Királyságban
2023 a snookerben